Saint-Vincent-de-Paul (avec des tirets) est un toponyme, inspiré du nom du prêtre landais Vincent de Paul, qui peut désigner :

Organisations 
 Société de Saint-Vincent-de-Paul

Édifices

Édifices religieux

France 
 Église Saint-Vincent-de-Paul (Marseille), église située dans la ville de Marseille, souvent surnommée Église des Réformés.
 Église Saint-Vincent-de-Paul, église située dans la ville d'Arès (Gironde)
 Chapelle Saint-Vincent-de-Paul (Paris), chapelle située rue de Sèvres à Paris.

Tunisie 
 Cathédrale Saint-Vincent-de-Paul de Tunis, cathédrale situé dans la ville de Tunis

Édifices hospitaliers 
 Hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris (France)

Établissements d'enseignement 
Lycée Saint-Vincent de la Providence à Rennes (France)
Groupe Scolaire Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Vincent-de-Paul (France)
Lycée professionnel Saint-Vincent-de-Paul à Bordeaux (France)
 Collège Saint-Vincent-de-Paul à Marseille (France)

Localités

Canada 
 Saint-Vincent-de-Paul (Laval), quartier de la ville de Laval au Québec.

France 
 Saint-Vincent-de-Paul (Gironde), commune française du département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Vincent-de-Paul (Landes), commune française  du département des Landes, en région Nouvelle-Aquitaine ; lieu de naissance de Saint Vincent de Paul ;
 Le quartier Saint-Vincent-de-Paul à Paris.

Voir aussi 
  (toponymes)
  (Saints)

Homonymie de toponyme